Учебный округ— административно-территориальное подразделение в системе управления народным образованием и просвещением в различных странах:

 Учебные округа Российской империи
 Учебные округа Франции по традиции называются «академиями» ()